inaczej reminiscencja
 Flashback – objaw zaburzeń percepcji
 Flashback – gra komputerowa
 Flashback – rockowy zespół muzyczny
 Flashback − czwarty album szwedzkiego piosenkarza Darina
 Flashback – album Joan Jett
 „Flashback” – jedenasty singel DJ-a i producenta Tomcraft, wydany w 1998
 Flashback – minialbum grupy iKON

Zobacz też 
 Flashback Media Group – szwedzkie przedsiębiorstwo mediowe
 Flashback Forum – szwedzkie forum internetowe